Виталий Петрович Иванов () — российский историк и этнограф, региональный государственный деятель; доктор исторических наук (2005). 

Министр культуры и по делам национальностей Чувашской Республики (1993—1996).

Биография 
Родился 3 июня 1952 года в посёлке Вишнёвка Бижбулякского района Башкирской АССР.

В 1976 году окончил историко-филологический факультет Чувашского государственного университета и в 1980 году — аспирантуру Института этнографии АН СССР. Защитил кандидатскую диссертацию «Современная чувашская городская семья: на материалах исследования семей городских рабочих Чувашской АССР» (1981).

В 1981—1992 годах — учёный секретарь, заведующий отделом археологии и этнографии, заместитель директора по научной работе. В 1997 году стал ведущим научным сотрудником, в 2006—2015 годах — главный научный сотрудник, с 2013 — заведующий отделом этнологии и социальных исследований Чувашского государственного института гуманитарных наук.

В 1993—1996 работал министром культуры и по делам национальностей Чувашской Республики.

Докторскую диссертацию защитил в 2005 году на тему «Расселение и численность чувашей в России: историческая динамика и региональные особенности».

В настоящее время — директор Фонда историко-культурологических исследований им. К. В. Иванова.

Награды 
 Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» 2-й степени,

 Заслуженный деятель науки Чувашской Республики (2008). 
 Лауреат Государственной премии Чувашской Республики в области науки и техники (2001), 
 Лауреат Государственной премии Чувашской Республики в области литературы и искусства (2006). 
 Медаль ордена  «За заслуги перед Чувашской Республикой».

Научные труды 
 Чуваши: этническая история и традиционная культура. М., 2000 (в соавт.);
 Чувашский костюм от древности до современности. М.; Ч.; Оренбург, 2002 (в соавт.);
 Этническая география чувашского народа: историческая динамика численности и региональные особенности расселения. Ч., 2005;
 Чуваши: история и культура. В 2-х томах. Ч., 2009 (в соавт.);
 Этническая история чувашского народа. Ч., 2010;
 Образование Чувашской автономии: предпосылки, проекты, этапы. Ч., 2010 (в соавт.);
 История этнографии чувашского народа. Ч., 2011; Чувашская Республика: социокультурный портрет. Ч., 2011;
 Чуваши Присвияжья: история и культура. Ч., 2015 (в соавт.).

Литература 
 Виталий Петрович Иванов : биобиблиогр. указ. / Чуваш. гос. ин-т гуманит. наук; [сост. Г. Б. Матвеев; предисл. И. И. Бойко]. — Чебоксары : ЧГИГН, 2012. — 35 с. : ил., портр.
 Бойко, И. И. Иванов Виталий Петрович : (к 60-летию со дня рождения) / И. И. Бойко // Чуваш. гуманит. вестн. — 2012. — № 7. — С. 220—224.
 Иванов, В. П. Виталий Иванов: «Хотя бы на полшага впереди…» / В. П. Иванов; [беседовал] А. Леонтьев // КИЛ. — 2012. — № 1. — С. 54-99 : фот.
 Иванов Виталий Петрович // Ученые и сотрудники Чувашского государственного института гуманитарных наук : 1930—2005. — Чебоксары, 2005. — С. 67-68.
 Иванов Виталий Петрович // Who is Who в России : [биогр. энцикл. успеш. людей России]. — 5-е изд. — Zug, 2011. — С. 899.
 Матвеев, Г. Б. Иванов Виталий Петрович / Г. Б. Матвеев // Чувашская энциклопедия. — Чебоксары, 2008. — Т. 2 : Ж-Л. — С. 87-88.
 Никонова, Л. И. [Чувашский этнос] / Л. И. Никонова // Чуваш. гуманит. вестн. — 2006. — № 1 (июль-дек.). — С. 211—214.
 Признание заслуг // Совет. Чувашия. — 2008. — 19 марта. — С. 1. — См. текст

Примечания

Ссылки 
 Иванов, Виталий Петрович

Чувашский государственный институт гуманитарных наук
Министры Чувашии
Заслуженные деятели науки Чувашской Республики
Лауреаты Государственной премии Чувашской Республики